Lo que callamos las mujeres puede referirse a lo siguiente:

 Lo que callamos las mujeres, serie de televisión de México.
 Lo que callamos las mujeres (Guatemala), serie de televisión de Guatemala.
 Lo que callamos las mujeres (Perú), serie de televisión de Perú.
 Lo que callamos las mujeres (Chile), serie de televisión de Chile.